Ры́жих — русская фамилия.

Известные носители 
 Рыжих, Александр Наумович (1897—1969) — советский хирург-проктолог, доктор наук. 
 Рыжих, Валентина Михайловна (род. 1956) — российский тренер.
 Рыжих, Лиза (род. 1988) — немецкая прыгунья с шестом российского происхождения, призёр чемпионатов Европы.
 Рыжих, Михаил Иванович (1910—1982) — директор машиностроительного завода имени М. В. Хруничева, Герой Социалистического Труда.
 Рыжих, Сергей Владимирович (род. 1979) — украинский футболист.